Kerttusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kerttusaari (ö i Kajanaland), 
 Kerttusaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar